wojna radziecko-fińska w latach 1921–1922
 wojna radziecko-fińska w latach 1939–1940 (wojna zimowa)
 wojna radziecko-fińska w latach 1941–1944 (wojna kontynuacyjna)